Intertotocupen 1998 var 1998 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 1998/1999.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även 
 Uefa Champions League 1998/1999
 Uefacupen 1998/1999

Referenser

Webbkällor 

1998
Fotbollssäsongen 1998
1998 i Europa